Северный союз — союз, заключённый между Русским царством, Речью Посполитой, Данией-Норвегией и Саксонией против Швеции в результате российской дипломатической миссии в Европу (Великое посольство).

История 

Первые основы Северного союза были заложены тайным Равским соглашением Петра I с польским королём и саксонским курфюрстом Августом II в 1698 году.

Приехав в Москву, Пётр в глубокой тайне приступил к переговорам с датским посланником. Переговоры завершились заключением договора между Россией и Данией согласно которому в случае нападения на одно из договаривающихся государств другое должно прийти на помощь не позднее трёх месяцев. В статьях этого договора указывалось, что под «нападателем» и «оскорбителем» имелась в виду Швеция. Пётр потребовал подписания в договоре особого пункта о том, что война будет вестись союзниками совместно до самого её окончания. Перед этим, 14 сентября 1699 года, в Дрездене, между Августом II и Фредериком IV был также заключён союзный договор, направленный против Швеции.

Одновременно, для переговоров о союзе в Москву приехали представители Августа II — генерал-майор Карлович и Паткуль. В итоге 21 ноября 1699 года был подписан Преображенский союзный договор с Августом II как саксонским курфюрстом (Речь Посполитая присоединилась к Северному союзу только в 1704 году). Договором устанавливалась «верная и постоянная дружба и соседство» и взаимные обязательства в общей войне против шведов. Договор предусматривал ликвидацию шведского господства над восточной Прибалтикой и передачу Лифляндии и Эстляндии Августу II, а Ингрии и Карелии — России. После чего Август II начал войну, поведя свои войска на захват Риги.

К этому моменту и датский король ратифицировал введенный Петром пункт союзного договора, чем и подтвердил союз. 30 апреля 1700 года договор с Данией ратифицировал и Пётр. Это был первый случай собственноручного подписания русским государем дипломатического акта, вместо древнего обычая целовать крест.

Это позволило России начать борьбу за выход к Балтийскому морю, приняв участие в Северной войне 1700—1721 годов, после подписания Константинопольского мирного договора с Турцией.

К началу Северной войны союз представлял собой трёхстороннее соглашение России, Саксонии и Дании. Союзники обязались также стараться привлечь к нему бранденбургского курфюрста (будущего прусского короля).

В самом начале боевых действий из союза вышла Дания (1700 год), затем в 1706 году польский король и саксонский курфюрст Август II заключил мирное соглашение со Швецией, выйдя из войны. После этого Россия продолжала вести боевые действия со Швецией уже без союзников. Но в 1709 году после блестящей победы русских войск под Полтавой над шведами во главе с королём Карлом XII союз был восстановлен. Во время встречи Петра I и Августа II был подписан 20 октября 1709 года Торуньский союзный договор, который должен был заменить все прежние договоры. В договоре впервые появилось новое условие: не только Ингерманландия, но и Эстляндия с городом Ревель должны были по итогам войны со шведами перейти к России.

В Торуне велись также переговоры с Данией, завершившиеся подписанием Копенгагенского союзного договора 1709 года, которым возобновлялся и подтверждался русско-датский союз.

При свидании Петра I с прусским королём Фридрихом I был заключён Мариенвердерский договор 1709 года об оборонительном союзе. Позднее, в 1714 году, Пруссия активно примкнула к Северному союзу.

На последующих этапах Северной войны к Северному союзу временно присоединились и другие государства — Мекленбург и Ганновер.

К концу войны отношения между союзниками ухудшились. Дания и Польша приступили к сепаратным переговорам со Швецией. Только Россия непрерывно несла на себе всю тяжесть войны. Распад Северного союза не помешал Петру закончить войну великолепным для России Ништадтским мирным договором 1721 года.

Примечания

Источники 

 

Внешняя политика Русского государства
История Польши
История Дании
История Саксонии
Северная война
Военно-политические блоки